Влади́мир Ви́кторович Горя́нский (; род. 24 февраля 1959, Кадиевка, Луганская область, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский актёр и телеведущий, Народный артист Украины (2008).

Биография 
Родился 24 февраля 1959 года в Кадиевка (бывш. Стаханов) Луганской области. Окончил Днепропетровское театральное училище, после окончания — работал в Днепропетровском Академическом театре русской драмы им. М. Горького, после — окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

С 1989 года по настоящее время — актёр Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Активно снимается в украинском и российском кино. Получил известность после выхода на экраны сериала «День рождения Буржуя». С 2004 года — ведущий ряда передач на телеканале «Интер», многократный участник «Игр Патриотов».

Фильмография 

  — Берём всё на себя — эпизод (нет в титрах)
  — «Мерседес» уходит от погони — немецкий солдат (нет в титрах)
  — У матросов нет вопросов — ожидающий номера в гостинице (нет в титрах)
  — Шестой — эпизод (нет в титрах)
  — Личные счёты — эпизод
  — Диверсия по контракту
  — Имитатор — эпизод 
  — Ночь вопросов — Петя 
  — Остров любви — компания в кафе
  — Операция «Контракт» —  Катерновський 
  — День рождения Буржуя — Костя
 1999 — Жизнь как цирк
  — Непокорённый — Пашкевич
  — Волшебница — Степан
 2000 — Похождения брошенного мужа — Кеша 
 2000 — Полное мамаду — Санта Клаус
  — Вечера на хуторе близ Диканьки — Панас, казак
 2001 — День рождения Буржуя 2 — Костя
 2001 — Если я не вернусь
  — Завтра будет завтра — технолог по производству "горилки" на заводе Норштейна (нет в титрах)
 2002 — Золушка — придворный звездочёт
 2002 — Леди Мэр — Степан
 2002 — Под крышами большого города — Игорь
  — Снежная королева — снеговик-священник
 2003 — Даша Васильева. Любительница частного сыска — Лев Арцеулов
 2003 — Дунай. Дунай. Дунай. (Румыния)
 2003 — Дух земли — Крищенко участковый 
 2003 — Весёлая компания  — проректор 1 серия
 2003 — Безумный день, или Женитьба Фигаро — судья Бридуизон
 2003 — Право на защиту  — Василий Семёнович Лобов, врач 2003 — Цикута
  — Джокер — Арнольд 2004 — Даша Васильева. Любительница частного сыска 2 — эпизод (нет в титрах) Дама с коготками фильм 1  2004 — Железная сотня — лектор 2004 — Казанова поневоле — Горский артист из Москвы, друг Петренко 2004 — Игры взрослых девочек — Орест Мухин 2004 — Исцеление любовью — Борис Самойлов, отец Лёши и Кости 2004 — Против течения — Юра 2004 — Путеводитель
 2004 — Торгаши — Роман Петрович, бизнесмен  — Есенин — Николай Клюев 2005 — Женская интуиция 2 — Гоша, второй муж Инги, пластический хирург 2005 — Золотые парни — Никита Кмит, доктор 2005 — Право на любовь — комендант Кока  — Аврора — доктор Валевич 2006 — Всё включено — бармен Саша
 2006 — Городской романс — Аркадий Бронников, отец Ирины
 2006 — Два в одном — сотрудник театра
 2006 — Дурдом  —  Константин Атамбеков, следователь
 2006 — Королев — Андрей Костиков
 2006 — Расплата за грехи  —  Аркадий Бронников, отец Ирины
 2006 — Странное Рождество — Пётр 2006 — Приключения Верки Сердючки — учитель пения 2006 — Утёсов. Песня длиною в жизнь — Николай Литвинов («Пушок»), суфлёр — — Ангел-хранитель — Степан Юрьевич, смотритель, заведующий спасательной станцией; муж Эвелины Львовны  — Вилла раздора, или Танец солнечного затмения —  повар
 2007 — Держи меня крепче — Лёха, администратор группы ВиаГра
 2007 — Когда её совсем не ждешь — Иван
 2007 — Противоположности притягиваются
 2007 — Психопатка — Сергей, юбиляр
 2007 — Очень новогоднее кино, или Ночь в музее — Смотритель
 2007 — Семь дней до свадьбы — Андрей Андреевич, отец Катерины
  — Кардиограмма любви — Федор Афанасьевич, театральный режиссер
 2008 — Сила притяжения — Рябоштан   
 2008 — Хочу ребёнка — Илья Ильич Весёлкин, отец Ильи, врач 
 2008 — Черное платье —  Врунов, врач 
 2008 — Про любовь — Отец Бенедикт - Веня
 2008 — Большая разница — Эдуард Сильвестрович
  — 1941  — Архип, староста; бывший сельский счетовод
 2009 — Акула  — Тимур Геннадьевич Шилов
 2009 — Веское основания для убийства  — "крестный " папа
 2009 — Две стороны одной Анны  — адвокат Мамаев
 2009 — Золушка с острова Джерба  — Рудик
 2009 — Колдовская любовь 2 — доктор
 2009 — Как казаки  — Суворов
 2009 — Охота на Вервольфа — Стахович, старшина
 2009 — Ромашка, кактус, маргаритка —  Валерий Валерьевич Деревянников, бывший шеф
 2009 — Это я — Костя
 2009 — Все возможно — Егор
  — Вера, Надежда, Любовь — Борис Леонидович Фридберг
 2010 — Ефросинья — Пётр Иннокентьевич Руденко, следователь
  — Костоправ — бомж 
  — Ласточкино гнездо — Николай Андреевич, директор
  — Маленькая танцовщица — Данило
  — пончик люся — Белькевич
  — Я тебя никогда не забуду — Валерий Семёнович, доктор в психиатрической больнице
  — Защитница — Егор Игнатич 
 2012 — Одесса-мама — Вульф Аронович Мур
 2012 — Брат за брата 2 — Иван Антонов, брат Кравчука
 2012 — Смерть шпионам. Скрытый враг — Игорь Матвеевич Кириллов, военврач
 2012 — Немой — Василий Рыков охранник
 2012 — Личная жизнь следователя Савельева (Кордон следователя Савельева) (серии № 15-16 «Клоп») — Вещицкий, коллекционер  — Агент — Яспер Свенсон, ученый-микробиолог  
 2013 — Волшебные Истории: Эликсир Доброты — Волшебник Доктор Гольф
 2013 — Позднее раскаяние — водитель
  — Когда наступит рассвет — Альберт, вор
 2014 — Опасная любовь — Валерий Петрович Ленский, торговец оружием
 2014 — Пока станица спит — Тимофей Сорока
 2014 — Трубач — Степан Семёнович Гамкало
 2014 —2016 — Свет и тень маяка — Сигляев, адвокат из Москвы
  — Последний москаль — Василий Васильевич Микитюк, глава села Великие Вуйки 2015 — Последний янычар — Тимофей Сорока 2015 — По законам военного времени — Лозинский, майор госбезопасности 2015 — Слуга народа — Рустем Ашотович Маматов, олигарх                                   
 2015 — Офицерские жёны — Морзяныч
 2015 — Плен — химик 
 2015 — Слуга народа 2 — Рустем Ашотович Маматов, олигарх 
  — Хозяйка — Анатолий Плахотнюк  — лучшая неделя моей жизни — Виктор Сергеевич Елизаров, генерал-лейтенант авиации, отец Ольги 2016 — Пацики — Игнатенков, следователь 2016 — Последний москаль Судный день — Василий Васильевич Микитюк, глава села Великие Вуйки 2016 — Чудо по расписанию — Пётр Гаврилович, издатель 2016 — Я люблю своего мужа — Сан Саныч, телерепортёр  — Хороший парень — Игорь Дмитриевич Шеремет, владелец корпорации «ИД-Групп» 2017 — DZIDZIO Контрабас — браконьер 
 2017 — Вверх тормашками — Савелий Самойлович 2017 — Знай наших — профессор Козловский
 2017 — суббота — капитан
 2017 — Слуга народа 2: От любви до импичмента — Рустем Ашотович Маматов, олигарх 2017 — Пелена — Эдуард Янович, главный редактор областной газеты  — Копы в работе — ''''
 2018 — Сувенир из Одессы — Зуев  
 2018 — Ничто не случается дважды — Михаил
  — 11 детей из Моршина — Швиндель (профессор)
 2019 — Великие Вуйки — Василь Васильович Микитюк, голова села Великі Вуйки
 2019 — Бывшие (короткометражный)
 2019 — Слуга народа 3. Выбор — Рустем Ашотович Маматов, олигарх
 2019 — Страсти по Зинаиде — Илья Матвеевич, мэр
  — Сказка мельника — Перец
 2020 — Наталка Полтавка —  2020 — Ограбление по-украински — 
  — Чужие грехи —  2021 — Молодильное зелье африканского тушканчика —  профессор Рей, злой гений

Награды и звания 
 Орден «За заслуги» III степени (21 августа 2020 года) — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
 Орден Дружбы (15 января 2004 года, Россия) — за большой вклад в развитие искусства и укрепление российско-украинских культурных связей.
 Народный артист Украины (27 марта 2008 года) — за весомый личный вклад в развитие украинского театрального искусства, весомые творческие достижения и высокий профессионализм и по случаю Международного дня театра.
 Заслуженный артист Украины (20 февраля 1998 года) — за весомый личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, высокий профессионализм.
 Лауреат Национальной премии «Человек года — 2002» в номинации «Лучший актёр года» в 2003 и 2005
 Лауреат премии «Колесо фортуны»
 Дважды лауреат премии «Киевская Пектораль»
 Кавалер ордена «Святого Владимира»
 Кавалер ордена Почёта (Украина)

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Владимиром Горянским в телепередаче «Персона»

 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого